Legnano (stad), een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan
Legnano (motorfiets), een Italiaans historisch fiets- en motorfietsmerk
Legnano (wielerploeg), wielerploeg gesponsord door het merk Legnano